Pásnice může označovat:
 Pásnice (živočich) – skupina živočichů řazená k ploštěncům či kroužkovcům
 Pásnice (konstrukce) – též příruba – část ocelového válcovaného profilu, je kolmá na stojinu